Victor se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Barbara J. Victor
 B.J. Victor